Bloodlines ist der Untertitel mehrerer Videospiele:

 Assassin’s Creed: Bloodlines
 Castlevania: Bloodlines, siehe Castlevania#Castlevania: The New Generation (1994) (Castlevania: Bloodlines, Vampire Killer)
 Vampire: The Masquerade – Bloodlines